Э́ркель () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Эркель, Дьюла (1842—1909) — венгерский композитор, сын Ф. Эркеля.
 Эркель, Ласло (1844—1896) — венгерский пианист, сын Ф. Эркеля.
 Эркель, Ференц (1810—1893) — венгерский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный педагог, основоположник венгерской национальной оперы.
 Эркель, Шандор (1846—1900) — венгерский дирижёр, сын Ф. Эркеля.
 Эркель, Элек (1843—1893) — венгерский дирижёр, сын Ф. Эркеля.

См. также 
 «Эркель» (1952) — художественный фильм Мартона Келети о Ференце Эркеле (в советском прокате «Венгерские мелодии»)